Hoffmanns Erzählungen ist 

Hoffmanns Erzählungen (frz. Originaltitel: Les Contes d’Hoffmann), eine Phantastische Oper von Jacques Offenbach. 

Hoffmanns Erzählungen sind die Verfilmungen

 Hoffmanns Erzählungen (1911), Regie: Jacob und Luise Fleck
 Hoffmanns Erzählungen (1916), Regie: Richard Oswald
 Hoffmanns Erzählungen (1923), Regie: Max Neufeld
 Hoffmanns Erzählungen (1951), Regie: Michael Powell und Emeric Pressburger
 Hoffmanns Erzählungen (1970), Regie: Walter Felsenstein und Georg F. Mielke